Csák János operatőr
 Csák János (1949) sakkfeladványszerző nagymester
 Csák János (1962) üzletember
 Csák János Károly Róbert híve, 1307-ben a Budát elfoglaló csapatok egyik parancsnoka